Александр Гуменюк:
 Гуменюк, Александр Анатольевич (род. 1976) — украинский футболист, футбольный тренер.
 Гуменюк, Александр Леонидович (1964—2014) — украинский военный, полковник, командовавший во время войны в Донбассе территориальным батальоном «Киевская Русь».